Filatov:
 Maria Filatova, uma ginasta soviética
 Valentin Filatov, um futebolista russo
ou ainda:
 5316 Filatov, um asteroide